

Patronyme 

 Adrien-Sébastien de Jessaint ou Adrien-Sébastien Bourgeois de Jessaint (1788-1850), haut fonctionnaire, conseiller d'État et préfet français.
 Claude-Laurent Bourgeois de Jessaint (1764-1853), aristocrate et haut-fonctionnaire français.

Odonyme 
Jessaint est un nom porté par plusieurs voies :
 Dans le 18e arrondissement de Paris :
 Impasse de Jessaint (ancienne voie) ;
 Rue de Jessaint ;
 Square de Jessaint.
 Pont de Jessaint à Châlons-en-Champagne (Marne).